Lone Star ist der Name folgender Ortschaften in den Vereinigten Staaten:
 Lone Star (Arizona)
 Lone Star (Arkansas)
 Lone Star (Colorado)
 Lone Star (Kalifornien)
 Lone Star (Kansas)
 Lone Star (Kentucky)
 Lone Star (Louisiana)
 Lone Star (Mississippi)
 Lone Star (Missouri)
 Lone Star (South Carolina)
 Lone Star (Tennessee)
 Lone Star (Texas)
 Lone Star (Virginia)

Lone Star bzw. Lonestar steht für:

 Lone Star (Amtrak), eine Eisenbahntrasse von Houston nach Chicago
 Lone Star (Band), eine britische Rockband
 Lonestar, eine US-amerikanische Countryband
 Lone Star (Film 1952), US-amerikanischer Westernfilm aus dem Jahr 1952 (deutscher Titel: Mann gegen Mann)
 Lone Star (Film), US-amerikanisches Filmdrama aus dem Jahr 1996
 Lone Star (Investmentgesellschaft), US-amerikanische Investmentgesellschaft
 Lone Star (Schleppdampfer), Museumsschiff in LeClaire, Iowa, Vereinigte Staaten 
 Lone Star Brewing Company, texanische Brauerei
 Lone Star Flag, die offizielle Flagge von Texas
 Lone Stars, Spitzname für die Liberianische Fußballnationalmannschaft
 International Lonestar, Lkw-Modell der International Truck and Engine Corporation
 Lone Star (Segelyacht), ehemaliger Admirals-Cupper (1969)
 Lone Star Motor Truck and Tractor Association, ehemaliger US-amerikanischer Fahrzeughersteller

Siehe auch:
 9-1-1: Lone Star, US-amerikanische Fernsehserie